Никола́й Григо́рьевич Ушако́в (1902—1968) — Герой Советского Союза, генерал-майор артиллерии.

Биография 
Родился в городе Кузнецк Томской губернии (ныне Новокузнецк) в семье крестьянина. Русский.

Окончил 7 классов в школе в Кузнецке.

В Красной Армии с 1919 года. Участник Гражданской войны. В 1923 году окончил Томскую артиллерийскую школу, в 1931 году — пехотную школу, в 1939 году — курсы усовершнствования командного состава.

В действующей армии с 1942 года. Командир 35-й гвардейской минометной бригады (33-я армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии полковник Ушаков отличился в Висло-Одерской операции. С двумя полками бригады и частями 222-й стрелковой дивизии в числе первых 2 февраля 1945 года форсировал Одер южнее города Франкфурт-на-Одере (Германия), обеспечил захват плацдарма и его удержание. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года.

После войны продолжал службу в армии.

В 1954 году окончил курсы при Высшей офицерской артиллерийской школе.

С 1962 года генерал-майор Ушаков — в отставке.

Жил в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (участок № 5) в Москве.

Брат — Ушаков, Евгений Григорьевич.

Награды 
 Герой Советского Союза,
 два ордена Ленина,
 четыре ордена Красного Знамени,
 орден Суворова II степени,
 орден Кутузова II степени,
 орден Красной Звезды,
 медали,
 иностранный орден.

Примечания

Литература 

 
 Герои Советского Союза — кузбассовцы: Фотоальбом. — Кемерово, 1975. — С. 21.
 Кузнецов И. И. Герои Советского Союза — кузбассовцы. — Иркутск, 1989. — С. 131—132.

Ссылки 

Артиллеристы СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Днепр
Члены КПСС
Похороненные на Введенском кладбище